

Anno 
 426 o 426 a.C.

Codici 
 426 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Woomera, nell'Australia meridionale

Matematica 
 426 – numero